La Festa Major del Congrés se celebra la primera quinzena d'octubre al barri del Congrés, al districte de Sant Andreu de Barcelona. La Comissió de Festes del Congrés és l'entitat organitzadora de la festa major, que es fa els dos primers caps de setmana d'octubre. Hi ha tota mena d'activitats programades, com ara esdeveniments esportius, àpats populars, concerts i actuacions teatrals. La cultura popular hi és molt ben representada, per mitjà de les associacions del barri, com ara la Congregació Diabòlica i les diverses seccions de l'Agrupació Congrés.

Actes destacats 
 Correfoc. La festa major arrenca amb la colla de diables del barri, la Congregació Diabòlica del Congrés, que s'encarrega del correfoc. Habitualment no van sols, sinó que conviden un parell d'agrupacions del districte o de la ciutat, perquè hi participin amb les seves bèsties de foc.
 Matí de festa major. El primer diumenge de festa major és la jornada de la cultura popular. Agafant la plaça del Congrés com a centre, des de bon matí les activitats no paren: hi ha una despertada a primera hora, després es fa la trobada de gegants i es completa el matí amb un taller de sardanes.
 Mostra de dansa. L'Esbart Joventut Nostra de l'Agrupació Congrés organitza un festival de balls tradicionals a l'aire lliure el diumenge a la tarda. S'hi fan danses de tots els territoris de parla catalana i, a més de l'entitat organitzadora, hi participen un parell d'esbarts convidats.
 Havaneres. Clouen els actes de la festa major la cantada d'havaneres que es fa el diumenge al vespre, seguida d'un castell de focs artificials.

Referències 

Congres
El Congrés i els Indians